Joutsenlampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Joutsenlampi (sjö, lat 66,52, long 28,55), Lappland, 
 Joutsenlampi (sjö, lat 67,72, long 27,08), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar